Liancheng Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liancheng (socken i Kina, Shandong), 
 Liancheng (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar